Le sigle ISEP peut désigner :
 Information scolaire et professionnelle, au Canada ;
 l'Institut supérieur d'électronique de Paris, école d’ingénieurs privée française ;
 l'Institut supérieur d'entrepreneur paysagiste de Saint-Fiacre, une structure associative, en France ;
 l'Institut supérieur d'ingénierie de Porto, au Portugal ;
 le Campus pédagogique de la Haute École en Hainaut (HEH), anciennement l'Institut supérieur de pédagogie de Tournai, en Belgique ;
 un réseau de 275 « collèges » et universités aux États-Unis et dans 38 pays (International Student Exchange Programme).

Références